Zhobel [] (paschtu: „Verletzung“) ist Name von:

 Mohammad Haider Zhobel, afghanischer Autor von Geschichtsbüchern
 Mohammad Osman Zhobel, afghanischer Richter
 Muhammad Sidiq Zhobel, stellvertretender Sprecher der Stera Mahkama
 Mustafa Zhobel (* 1991), afghanischer Fußballspieler